Jeffery Deaver (1950-), écrivain américain de roman policier ;
 Michael Deaver (1938-2007), homme politique américain ;
 Richard Deaver (1931-), skipper américain ;
 Sally Deaver (1933-), skieuse alpine américaine.

 Deaver (Wyoming)